A Birodalom árnyai (The Shadows of the Empire): A Star Wars univerzumban játszódó, két történetből álló képregénysorozatot John Wagner és Steve Perry írta. A két történet: A Birodalom árnyai, Végkifejlet. 1996. május  és 1998. július között képregényfüzetekben, 1997. április és 2000. február között gyűjteményes képregényekben (TPB), majd 2010 januárjában Omnibus képregényben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Semic Interprint kiadásában jelent meg az első történet: A Birodalom árnyai 2011 februárjában képregényfüzetben. A Birodalom árnyai történetei 3 és 5 évvel játszódnak az Új remény eseménye után.

Dark Horse Comics

A Birodalom árnyai

Végkifejlet

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The New Republic Volume 1

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net